Lightnin'  peut se référer à :

Théâtre 

 Lightnin', pièce de théâtre américaine de Wynchell Smith et Frank Bacon, créée à Broadway en 1918.

Cinéma 

 Lightnin, titre original de Sa nièce de Paris, film muet américain de John Ford sorti en 1925 ;
 Lightnin', film américain d'Henry King, remake parlant du précédent, sorti en 1930.

Musique 

 Lightnin', chanson rock du groupe de rock indépendant Sonic Youth, extraite de leur album NYC Ghosts and Flowers et parue en 2000 ;
 Lightnin' Slim (Otis Hicks), musicien, guitariste et chanteur de blues américain (1913-1974) ;
 Sam Lightnin' Hopkins, musicien, chanteur et guitariste de blues texan (1912-1982).